Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde als Niederösterreichischer Cup in der Saison 1918/19 vom Niederösterreichischen Fußballverband (NFV) zum ersten Mal ausgetragen. Sieger wurde SK Rapid Wien.

Teilnehmende Mannschaften 
Folgende Mannschaften nahmen ab der 2. Qualifikationsrunde teil:

Turnierverlauf

Qualifikation

1. Runde 
Leider keine nähere Informationen vorhanden.

2. Runde 

|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="right" valign="top" | Legende:
| colspan="7" | 1. = Erste Klasse (1. Leistungsstufe) – 2. = Zweite Klasse (2. Leistungsstufe) – 3. = 3. Klasse (3. Leistungsstufe) – NÖ = Niederösterreichischer Vereinn. V. = nach Verlängerung
|}

Zwischenrunde 

|}

Turnierbaum

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Im ersten österreichischen Cupfinale standen sich Rapid und der Sport-Club gegenüber. Als Meister galten die Grün-Weißen als klarer Favorit, zudem wurde das Spiel auf dem WAF-Platz ausgetragen, der sich nur einen Steinwurf von der Pfarrwiese entfernt befand. Rapid konnte dank eines Treffers von seinem Stürmerstar Pepi Uridil früh in Führung gehen und das Spielgeschehen in Folge dominieren. Nach 90 Minuten stand die Mannschaft mit einem 3:0-Sieg als erster österreichischer Cupsieger wie auch Doublegewinner fest.

Einzelnachweise

Weblinks 
 ÖFB-Cup 1918/19 auf RSSSF
 Cup NÖ Fußballverband 1918/19 auf www.austriasoccer.at

1919
Osterreichischer Fussball-Cup 1918/19